Кубок Клары Бенедикт — командный шахматный турнир, проводившийся в разных европейских городах в период с 1953 по 1979 гг.

Турнир был организован по инициативе жившей в Швейцарии американской писательницы  (1871—1961), дальней родственницы Дж. Ф. Купера. Серьезную поддержку в организации первых турниров ей оказали экс-чемпион мира М. Эйве и председатель Шахматного общества Цюриха А. Наглер.

Чаще всего турниры проходили в различных городах Швейцарии.

Обычно в соревновании участвовали 6 команд по 4 основных участника в каждой (еще включался запасной). Исключение составил 1-й турнир, где игра велась на 5 досках. В последние годы существования турнира количество команд-участниц было расширено до 8.

В 1954 г. в Цюрихе на средства К. Бенедикт был проведен личный круговой турнир, в котором участвовали 12 шахматистов. Победу одержал Л. Шмид, опередивший в борьбе за 1-е место М. Эйве и швейцарского мастера Э. Нивергельта.

Страны-участницы 
Всего в турнирах в разные годы принимали участие 13 команд. Во всех турнирах участвовали сборные Швейцарии и Австрии. По 2 турнира пропустили команды ФРГ и Нидерландов. Эпизодически на турнир заявлялись сборные Бельгии, Франции, Швеции (все по 2 раза), Норвегии и Шотландии (обе по 1 разу).

Чаще всего победителем турнира становилась сборная ФРГ (12 раз). Остальные команды существенно от нее отстали.

Победители и призеры

Литература 

 Richard Forster: Schachgesellschaft Zürich 1809 bis 2009. Schachgesellschaft Zürich, Zürich 2009, ISBN 9783033019171, S. 421.

Примечания

Ссылки 
Результаты турниров на сайте Olimpbase

Шахматные турниры 
Шахматы в Швейцарии
Шахматы в Европе
Мемориальные шахматные турниры